Мостови́к — посёлок в Сергиево-Посадском городском округе Московской области.

История 
Поселок образовался в 1940 г. близ карьера по добыче песка и щебня. Позже появился завод железобетонных конструкций (бывш. ХОЭЗМК). Является солевой столицей пригородов.

Население

Образование 
С 1956 г. функционирует одна общеобразовательная школа
 МБОУ СОШ № 27(бывш. шк. № 16)
В поселке работает одно учреждение дошкольного образования
 Детский сад № 43

Сообщение с другими населенными пунктами 
В настоящее время существует автобусное сообщение с городами:
 Дмитров
 Хотьково
 Сергиев Посад

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации Сергиево-Посадского района

Населённые пункты Сергиево-Посадского района